Leena ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Varianten 
Er ist eine finnische und estnische Kurzform von Helena und Matleena. Weitere finnische Kurzvarianten sind Hella und Heli.

Bekannte Namensträgerinnen 
 Leena Lander (* 1955), finnische Schriftstellerin
 Leena Lehtolainen (* 1964), finnische Schriftstellerin
 Kaisa Leena Mäkäräinen (* 1983), finnische Biathletin
 Leena Peltonen-Palotie (1952–2010), finnische Molekulargenetikerin
 Sanna-Leena Perunka (* 1976), finnische Biathletin

Siehe auch 
 Lena

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname